Valdéz – miasto w Ekwadorze, w prowincji Esmeraldas
 Valdéz – gmina w Hiszpanii, w prowincji Asturia
 Valdez – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska
 Valdez – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kolorado